Een verkeersweg:
 N783 (Frankrijk)
de Provinciale weg 783 in Nederland